Rekijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rekijärvi (sjö i Lappland), 
 Rekijärvi (sjö i Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar